Roßgraben und Rossgraben sind geographische Namen:

Ort:
 Roßgraben (Gemeinde Pernegg an der Mur), Katastralgemeinde der Gemeinde Pernegg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Gewässer und Bachtäler: 
 Rossgraben (Balbach), linker Zufluss des Balbachs zwischen Ober- und Unterbalbach, beides Ortschaften der Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rossgraben (Jechtinger Dorfbach), rechter Zufluss des Jechtinger Dorfbachs (zum hier Großmattenrhein genannten Durchgehenden Altrheinzug, zum Oberrhein) in Jechtingen, Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Rossgraben (Lossele), rechter Zufluss des Losseles (zur Elz) und linker Abzweig der Elz bei Buchholz, Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Rossgraben (Rötenbach), linker Zufluss des Rötenbachs (zur Wutach) bei Göschweiler, Stadt Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

 Roßgraben (Ammersee), Zufluss des Ammersees bei der Schwedeninsel
 Roßgraben (Kranzbach), rechter Zufluss des Kranzbachs (zur Isar) vor Klais, Gemeinde Krün, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Roßgraben (Lech), rechtes Bachtal zum Lech im Staubereich der Lechstaustufe Dornstetten bei Stadl, Gemeinde Vilgertshofen, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern 
 Roßgraben (Saale), linker Zufluss der Saale vor der Elisabethenbrücke in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Siehe auch;
 Rossbach
 Roßbachgraben